La Venta kan syfta på:

Honduras 

 La Venta (kommun), Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 La Venta, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Norias de la Venta, ort, Zacatecas, Loreto, 
 La Venta, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 
 La Venta, Oaxaca, 
 La Venta, Huaquechula, 
 La Venta, Tecpatán, 
 La Venta, Amozoc, 
 La Venta, Hidalgo, Alfajayucan, 
 La Venta (arkeologisk fyndplats) (olmekkulturen) i delstaten Tabasco